Das Kolkata International 2011 fand vom 29. März bis 3. April 2011 in Kalkutta, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 35.

Karim Darwish gewann das Turnier mit einem Finalsieg gegen Omar Mosaad, den er mit 12:10, 12:10 und 11:4 bezwang.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Kalkutta